Antonio da Sangallo (starszy) (1455–1534) – architekt włoski, brat Giuliano da Sangallo
 Antonio da Sangallo (młodszy) (1485–1546) – architekt włoski kierujący budową Bazyliką Świętego Piotra